Gemmingen-Maienfels ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Gemmingen-Maienfels (1668–nach 1700), Grundherr in Maienfels
 Hans Dieter von Gemmingen-Maienfels (1902–1944), deutscher Jurist, siehe Hans Dieter von Gemmingen-Hornberg